José Eloy Alfaro Delgado (Montecristi, na província de Manabí (Equador), 25 de junho de 1842 - Quito, 28 de janeiro de 1912). Seu pai foi Manuel Alfaro y González, republicano espanhol que chegou ao Equador na qualidade de exilado político. 

Governou o Equador em duas ocasiões: de 5 de junho de 1895 a 31 de agosto de 1901 e desde 1 de janeiro de 1907 a 14 de agosto de 1911.

Em seu governo foi terminada a linha férrea Quito-Guayaquil e se levou a cabo a modernização do exército Equatoriano. Foi o precursor da Revolução Liberal Equatoriana, entre cujas principais conquistas destacam-se a separação entre Igreja e Estado, a legalização do divórcio. Construiu inúmeras escolas públicas e instituiu o direito a uma educação laica e gratuita, bem como ao casamento civil. Foi assassinado em 1912. Seu corpo foi mutilado, arrastado pelas ruas e finalmente incinerado na denominada Fogueira Bárbara no Parque "El Ejido", da cidade de Quito.

Alfaro, Eloy
Mortos em 1912